Киллик () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Киллик, Грэм (род. 1989) — канадский лыжник, участник Олимпийских игр в Сочи.
 Киллик, Джон (1919—2004) — дипломат Великобритании.
  (1926—2008) — южноафриканский ботаник (ботаническое сокращение имени).

Топоним 
 Киллик — крупная река на севере штата Аляска, США.